Il doppio maschile del Dubai Tennis Championships 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Serhij Stachovs'kyj e Michail Južnyj erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare insieme. Stachovs'kyj insieme a Michael Kohlmann mentre Južnyj in coppia con Marcos Baghdatis. Entrambi i team sono stati eliminati da Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski, a loro volta sconfitti poi in finale dalla coppia indiana formata da Mahesh Bhupathi e Rohan Bopanna, per 6-4, 3-6, [10-5].

Teste di serie 

  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (quarti di finale)

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finale)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2012
ATP World Tour 2012